Texas Rangers kan henvise til:

 Texas Rangers (film) – amerikansk drama/westernfilm fra 2001 instrueret af Steve Miner
 Texas Rangers (baseball) – amerikansk baseballhold fra Arlington, Texas
 Texas Ranger Division –  politienhed med statsomspændende jurisdiktion baseret i Austin, Texas